Sukorady – wieś i gmina (obec) w Czechach, w powiecie Jiczyn
 Sukorady – wieś i gmina (obec) w Czechach, w powiecie Mladá Boleslav
 Sukorady – część gminy Snědovice w Czechach, w powiecie Litomierzyce